Ножовий бій (короткоклинкове фехтування, ножове фехтування) — один з різновидів фехтування, що характеризується роботою з короткоклинковими типами холодної зброї (найчастіше ножем) або макетами, що імітують короткоклинкову холодну зброю.

Як і більшість видів фехтування має військово-прикладний та спортивний напрямки.